"Honória" pode ser:
 Honória (província romana)
 Honoria (distrito), no Peru
 236 Honoria, asteroide
 Justa Grata Honória

Ver também
 Honório

Desambiguações de topônimos